10969 Перріман (10969 Perryman) — астероїд головного поясу.
 Майкл Перріман (…) — британський астроном.
 Стів Перрімен, Стів Перріман — англійський футболіст.